Arriate puede referirse a:
 Un parterre estrecho y alargado, dispuesto junto a una pared de un jardín o patio.
 Arriate, un municipio de la provincia de Málaga, en España.

Arabismos